Дми́трий Серге́евич Кузьми́н (род. 19 мая 1966, Ставрополь, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — российский и французский политический деятель. Председатель общеевропейской партии «Любовь» с 15 апреля 2017 года.

Глава города Ставрополя с 21 сентября 2003 по 16 июля 2008.

3 декабря 2007 года покинул территорию Российской Федерации. В отношении Кузьмина было возбуждено дополнительно 8 уголовных дел и заочно присвоен статус обвиняемого. Однако, в 2015 году Интерпол аннулировал международный ордер на арест Кузьмина и исключил его баз данных Интерпола.

Биография 
Родился 19 мая 1966 в Ставрополе.

В 1991 году Кузьмин окончил энергетический факультет Ставропольского государственного политехнического института. Тогда же он получил образование во Всесоюзном заочном институте патентоведения

Карьера в России 
Отмечалось, что учёбу в вузе Кузьмин совмещал с работой в должности инженера в управлении художественных промыслов исполкома Ставропольского краевого совета. В конце 1980-х годов он работал в видеопрокате наёмным сотрудником.

С 1988 года, по признанию Кузьмина, занимался предпринимательством.

В 1990 году, за год до окончания вуза, Кузьмин был избран вице-президентом, сопредседателем биржевого комитета Ставропольской товарной биржи.

В 1992 году вошёл в состав совета директоров объединения «Ставропольснаб».

В 1993—1997 годах Кузьмин занимал пост председателя совета директоров ОАО «Ставропольский инструментальный завод». Местная пресса подчеркивала, что под руководством Кузьмина предприятию удалось рассчитаться с долгами и увеличить темпы производства. В тот же период, с 1993 года, Кузьмин являлся председателем совета директоров завода № 411 гражданской авиации, а также занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Кондитер Ставрополья».

В декабре 1997 года Кузьмин как заместитель генерального директора ОАО «Кондитер Ставрополья» впервые был избран депутатом Госдумы Ставропольского края. В краевой думе он возглавлял комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления. Депутат Кузьмин выступал за отмену депутатской неприкосновенности, упорядочения и гласности процедуры назначения судей.

В 1999 году Кузьмин окончил Ставропольский государственный университет, получив диплом юриста.

В 2000 году учредил благотворительный общественный фонд Дмитрия Кузьмина, оказавший в июне 2002 года помощь жителям станицы Барсуковской и других населённых пунктов края, пострадавшим от наводнения на юге России. Директором фонда являлась Елена Бондаренко.

В 2001 году повторно избран депутатом Государственной думы Ставропольского края III созыва на 2001—2006 год.

В 2001 году Кузьмин возглавил ставропольское краевое отделение Народной партии России, которая в 2007 году вошла в состав партии «Справедливая Россия».

2002, сентябрь — Ставропольская городская дума избрала Кузьмина главой администрации Ставрополя.

23 декабря 2006 года Кузьмин возглавил краевое отделение партии «Справедливая Россия».

За рубежом 
 2007, 3 декабря — Кузьмин покинул территорию РФ.
 2007, 4 декабря — в отношении главы города Ставрополя Кузьмина возбуждено дополнительно 8 уголовных дел и заочно присвоен статус обвиняемого.
 2007, 13 декабря — органами Юстиции РФ выдан международный ордер на арест Кузьмина и добавлены соответствующие требования в Интерпол (Interpol).
 2007, 28 ноября — возбуждено уголовное дело в отношении Председателя Государственной Думы Ставропольского края депутата Уткина А. В. (бывший вице-мэр Ставрополя). 
 2007, 27 ноября — возбуждено уголовное дело в отношении депутата Бондаренко Е. В. (исполнительный директор благотворительного фонда «Дмитрия Кузьмина»).
 2008, 13 января — арестован и заключен под стражу Председатель Государственной думы Ставропольского края Уткин А. В. 
 2008, 7 марта — Избирательная комиссия Ставропольского края потребовала признать незаконными и недействительными результаты голосования на выборах депутатов в Государственную Думу Ставропольского края от 11 марта 2007 года в части избрания всех депутатов в Государственную Думу списка Кузьмина.
 2015, 1 апреля — после изучения всех предоставленных доказательств, Интерпол аннулировал международный ордер на арест Кузьмина и исключил красный формуляр (Notice rouge) из баз данных Интерпола.
 2017, 15 апреля — Кузьмин зарегистрировал Общеевропейскую партию ЛЮБОВЬ в городе Париже, Франция. Позже были созданы филиалы Общеевропейской партии ЛЮБОВЬ в различных странах Европы, в таких странах как Австрия, Германия и другие.
 В 2018 году Кузьмин перебрался в Дюссельдорф (Германия).
 2019, май — Кузьмин принимает участие в выборах в Европарламент.

Примечания 

Председатели Думы Ставропольского края
Главы Ставрополя
Члены «Справедливой России»
Политика Европейского союза